Ел Пунто има више значења:

 Ел Пунто (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пунто (Санта Катарина Истепехи), насеље у савезној држави Оахака у Мексику